Rudd ist der Familienname folgender Personen:

 Amber Rudd (* 1963), britische Politikerin und Innenministerin (2016–2018)
 Anthony Rudd († 1615), Bischof von St Davids
 Bevil Rudd (1894–1948), südafrikanischer Leichtathlet
 Charles Rudd (1844–1916), britischer Geschäftsmann
 Declan Rudd (* 1991), englischer Fußballspieler
 Delaney Rudd (* 1962), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dwayne Rudd (* 1976), US-amerikanischer Footballspieler
 Eldon Rudd (1920–2002), US-amerikanischer Politiker
 Emily Rudd (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Ken Rudd (Rennfahrer) (1921–2009), britischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Kenneth Rudd (* 1968), britischer Biathlet
 Kevin Rudd (* 1957), australischer Sinologe, Diplomat und Politiker
 Mark Rudd (* 1947),  US-amerikanischer Aktivist
 Niall Rudd (1927–2015), britischer Klassischer Philologe irischer Herkunft
 Paul Rudd (* 1969), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Phil Rudd (* 1954), australischer Rock-Schlagzeuger

 Ricky Rudd (* 1956), US-amerikanischer Rennfahrer
 Robert L. Rudd (1921–2003), US-amerikanischer Zoologe
 Roswell Rudd (1935–2017), US-amerikanischer Jazzposaunist und Musikethnologe
 Steele Rudd (1868–1935), australischer Schriftsteller
 Stephen A. Rudd (1874–1936), US-amerikanischer Politiker
 Victor Rudd (* 1991), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Wayland Leonardowitsch Rudd (1900–1952), amerikanisch-sowjetischer Schauspieler
 Xavier Rudd (* 1978), australischer Musiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rudd (Arkansas)
 Rudd (Iowa)
 Rudd (North Carolina)
 Rudd Township, Floyd County, Iowa

Siehe auch:
 Rud
 Rutt